Клавдий Игоревич Ядловский (род. 1 апреля 1934, Хмельницкий, УССР, СССР) — русский и украинский фехтовальщик, тренер. Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер Эстонии и России. Кандидат педагогических наук.

Биография 
Родился в 1934 году в городе Хмельницкий на Украине. Его фехтовальным дедушкой был первый русский чемпион мира по фехтованию Пётр Антонович Заковорот. В ранней юности занимался каратэ, но впоследствии оставил данный вид спорта из-за его полулегальности и перешёл на занятия боксом. Был чемпионом СССР среди юношей. Однажды получил травму и по запрету врачей не мог боксировать в течение трёх месяцев. После этого решил переключиться на фехтование и попал в знаменитую львовскую школу фехтования под руководством замечательного тренера Вадима Алексеевича Андриевского.

Выступал за ДСО «Буревестник» (СССР) и за сборную УССР. Был членом сборной СССР по шпаге в 1955—1956 гг. Был чемпионом СССР.

С 1958 года — на тренерской работе. Многие годы работал старшим тренером Эстонского совета ВФСО «Динамо». 

Был старшим тренером сборной СССР по шпаге и старшим тренером ШВСМ и сборной Эстонии по фехтованию. По приглашению председателя Союза спортивных обществ и организаций ЭССР Бориса Толбаста в 1960 году переехал из Львова в Таллинн. Клавдий уже был очень уважаемым и признанным тренером, подготовившим олимпийских чемпионов, чемпионов мира и европы. Он разработал совершенно новый стиль фехтования и создал так называемую самим Клавдием эстонскую школу фехтования. Ядловскому удалось вывести эстонских фехтовальщиков на высокий мировой уровень.

Он подготовил  чемпионов олимпийских игр, мира, европы и СССР. Среди прочих: Валерий Печушкин, Ян Веанес, Виктор Латышев, Хеймо Таливее, Стасис Шапарнис, Ханна Сельг, Павел Леднёв, Алексей Никанчиков, Армен Арутинян, Борис Йофе, Георгий Зажицкий, Светлана Чиркова, Игорь Чикинев, Андрес Лийвак, Коста Болиев, Сергей Качурин, Виктор Кирпу, Хеймо Таливе, Кайдо Куур, а также его ученики подготовили чемпионов мира. Николай Новосёлов, Юлия Беляева, Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Оксана Ермакова и Кристина Кууск. Все они доказали, что эстонская школа продолжает оставаться лучшей в мире.

Системы и программы, используемые Клавдием во время обучения, применяются его учениками в совершенно разных отраслях жизни. Например в политике, медицине, инженерии, судействе. Эти программы можно использовать юристам, адвокатам, бизнесменам, археологам, кинематографам, писателям, политикам, врачам, работникам силовых структур и докторам наук. Его школа действует в любой профессии.

Во многих странах его ученики став тренерами добились очень высоких результатов. Например Игор Чикинёв, Валерий Романов, Георгий Зажицкий, Виктор Кирпу, Тыну Нурк, Сергей Губарев, Алексей Черемский и другие. В одной только Норвегии Клавдий Ядловский подготовил свыше десяти тренеров. А также есть и тренера и чемпионы в таких странах как, Эстония, Израиль, Россия, Украина, США и другие.

Вместе с тем ему почти всегда отказывали в выезде за границу. (Делали невыездным без всяких оснований). За долгие годы тренерской работы Клавдий побывал лишь в Германии и Финляндии.

После развала Советского Союза Ядловский поехал по приглашению на тренерскую работу в Норвегию. Имеет два гражданства: российское и норвежское, а также вид на жительство в Эстонии.

Является основателем кубка «Таллиннский меч», возглавляет Клуб фехтования в Осло.

Клавдий подготовил ученика, попавшего в книгу рекордов Гиннеса и посвятившего тренеру целую главу в своей книге. «5 Раз Я» – Павел Леднёв.

В настоящем времени у Клавдия также много заслуг. Его ученик Стюрле Торкелсен занял 3е место на первенстве европы и впервые в истории фехтования Норвегии квалифицировался на Олимпийские игры. Также Фредрик Бакер неоднократно становился призером первенства мира и европы в недавнее время. Его ученик Юнас Нордби, чемпион Норвегии, защитил докторскую и в знак благодарности подарил Клавдию его работу.

В конце 2019 года на Таллиннском турнире, на который приехали участники со многих стран мира, около 350 человек, Клавдию была вручена медаль лучшего тренера Президентом фехтования Эстонии.

В 2021 году на летних олимпийских играх Эстонская школа (школа Клавдия) вновь доказала свое превосходство. Эстонские спортсменки забрали золотые медали на соревнованиях.

Публикации 
 Ядловский, К. И. — Оценка и регуляция оперативного состояния квалифицированных фехтовальщиков на шпагах.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ESBL

Тренеры по фехтованию СССР